Бертіл Алін (1927—2008) — шведський боксер
 Василь Алін (1914—1998) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, підполковник, почесний громадянин Бердичева
 Ларс Алін (1915—1997) — шведський письменник-прозаїк, лауреат численних премій та нагород
 Урбан Алін (1964) — шведський політик